Ethiopia – esonimo di Etiopia in lingua inglese
1432 Ethiopia – asteroide
Ethiopia (A-01) – nave etiope da addestramento